Астаховский переулок:

 Астаховский переулок — ныне Певческий переулок Москвы.
 Астаховский переулок — переулок в Каменске-Шахтинском (назван в честь Дмитрия Гавриловича Астахова).